Il Sole – film del 2005
Il Sole – quotidiano pubblicato dal 1865 al 1965
Il Sole – carta dei tarocchi
Il sole – album di Aleandro Baldi

Pagine correlate 
 Sole (disambigua)